

В Україні 
 Будинок Мазепи у Києві — пам'ятка цивільної архітектури кінця XVII — початку XVIII століть.
 Будинок Мазепи в Чернігові — пам'ятка цивільної архітектури кінця XVII століття.

У Росії 
 Палати Мазепи (Москва).
 Палати Мазепи (Івановське).

Див. також 
 Резиденції Мазепи.

Резиденції Мазепи